Stuck steht für:
 Stuck, plastische und erhärtete Ausformung(en) von Mörteln aller Art – für den Innenausbau in der Regel aus Gips
 Stuck (Eldena), Ortsteil von Eldena, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Stuck (Film), ein Film von Stuart Gordon aus dem Jahr 2007
 Stuck (Gebäck), ein Roggengebäck, das ausschließlich im Berchtesgadener Land hergestellt und vertrieben wird

Stuck ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Stuck (1893–1974), deutscher Zahnarztfunktionär (NS-Zeit)
 Ferdinand Stuck (* 1991), österreichischer Rennfahrer
 Franz von Stuck (1863–1928), deutscher Maler und Bildhauer
 Hans Stuck (1900–1978), deutsch-österreichischer Rennfahrer
 Hans-Joachim Stuck (* 1951), deutsch-österreichischer Rennfahrer
 Hudson Stuck (1863–1920), anglikanischer Geistlicher und Forschungsreisender
 Jean-Baptiste Stuck (auch Batistin; 1680–1755), italienisch-französischer Cellist und Komponist
 Johannes Stuck (* 1986), österreichischer Rennfahrer
 Olivia Stuck (* 1999), US-amerikanische Schauspielerin
 Otto Stuck (1884–1958), deutscher Architekt

Siehe auch:

 Stück
 Stucki
 Villa Stuck